Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 I se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Pierre Darmon enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Melbourne

Navigation 

dames 1963 I
Melbourne I
Tennis en Australie en 1963
Sport en novembre 1963
Sport en décembre 1963